Шестако́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Шестакова (Бобкова), Дарья Станиславовна (род. 1996) — российская регбистка.
 Шестакова, Лариса Леонидовна (род. 1953) — советский и российский лингвист, лексикограф.
 
 Шестакова, Марина Владимировна (род. 1962) — эндокринолог.
 
 
 Шестакова, Татьяна Борисовна (род. 1948) — российская актриса.
 Шестакова, Юлия Алексеевна (1914—2002) — писательница.

Топоним 
 Шестакова — заимка в Черемховском районе Иркутской области России.
 Шестакова — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.
 Шестакова — деревня в 1965 году вошедшая в с. Верхнесуерское Варгашинского района Курганской области.
 Шестакова — река на северо-западе Камчатского края России. Примечания